Wernerella är ett släkte av svampar. Wernerella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wernerella